Les Biches est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Biches, ballet de Bronislava Nijinska, sur une musique de Francis Poulenc, créé pour les Ballets russes en 1924.
 Les Biches, chanson de Jacques Brel, sur l'album Les Bourgeois (1962).
 Les Biches, film de Claude Chabrol sorti en 1968.

Voir aussi